Giovanni Cassini (1625-1712), eminent astrònom nascut a Itàlia.
 Jacques Cassini (1677-1756), astrònom francès, fill de l'anterior.
 César-François Cassini de Thury (1714–84), astrònom i geògraf francès, fill de l'anterior.
 Jean-Dominique Cassini (1748–1845), astrònom francés, fill de l'anterior.
 Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781-1832), naturalista francès, fill de l'anterior.
 Divisió de Cassini, separació existent entre els anells de Saturn.
 Cassini-Huygens, sonda espacial projecte conjunt de la NASA, la ESA i la ASI.